Cauca (departement), een departement van Colombia;
 Cauca (rivier), een rivier in Colombia;
 Coca (Segovia), een plaats in Spanje die in het Latijn 'Cauca' heet;
 Cauca (geslacht), een geslacht van boktorren.